Шубик — еврейская фамилия. В XIX веке все носители фамилии жили в городе Витебске. Известные носители:
 Шубик, Григорий Моисеевич (род. 1920) — советский архитектор.
 Шубик, Франтишек (1903-1982) — словацкий врач и политический деятель.